Бачо Киро:
 Бачо Киро (1835—1876) —  болгарский писатель, педагог и историк, революционер
 Бачо Киро (пещера) — пещера в Болгарии